Sudan kan syfta på följande:

Geografi

Indonesien 

 Desa Sudan, administrativ by, Jawa Tengah,

Jemen 

 Sūdān, subdistrikt, Ibb,

Sudan 

 Sudan, självständig stat,

USA 

 Sudan (ort), Texas, Lamb County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Jemenförgreningar
Robotskapade USAförgreningar